Bulletin Board System – távoli terminálon elérhető számítógépes rendszer
 BBS Kraftfahrzeugtechnik AG – hajdani gépjárműkerék-gyártó
Balázs Béla Stúdió – 1959-ben Budapesten alakult magyar kísérleti film-stúdió